Armenia
Jrašen – comune della provincia di Ararat
Jrašen – comune della provincia di Armavir
Jrašen – comune della provincia di Lori
Verin Jrashen – comune della provincia di Kotayk